BVG puede estar refiriéndose:

Acrónimos 
 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), empresa pública de transportes de Berlín.
 Bundesverfassungsgericht (BVG o BVerfG), el Tribunal Constitucional de Alemania.
 Buena Vista Games, que en 2007 fue renombrada como Disney Interactive Studios.

Códigos 
 BVG, el código IATA del Aeropuerto de Berlevåg (Noruega).